Stein von Kaminski ist der Familienname folgender Personen:

 August Stein von Kaminski (1848–1922), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Stein von Kaminski (1791–1846), deutscher Generalmajor
 Karl Stein von Kaminski (1789–1872), deutscher Generalleutnant
 Oskar Stein von Kaminski (1820–1894), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Stein von Kaminski (1818–1875), deutscher Generalmajor 

Siehe auch:
 Stein von Kamienski, polnisches Adelsgeschlecht